Stati Uniti d'America
 Prattsville – città della Contea di Grant, Arkansas
 Prattsville – città della Contea di Greene, New York